Fireball — пятый студийный альбом британской рок-группы Deep Purple. Записан в период с сентября 1970 до июня 1971 года, выпущен лейблом Harvest Records 9 июля 1971 г. в США и 1 сентября того же года в Великобритании.

По сравнению с Deep Purple in Rock, этот альбом записан в более экспериментальном стиле. Allmusic назвал его одним из четырёх важнейших альбомов группы, наряду с Machine Head, In Rock и Burn. В 2018 году сайт Ultimate Classic Rock поставил Fireball на 4 место рейтинга лучших работ Deep Purple.

Об альбоме 

Альбом записывался в De Lane Lea Studios (как и его предшественник), а также в Olympic Studios (располагавшую оборудованием для 16-канальной записи). Йэн Пейс экспериментировал со звуком — он ходил вне студии с малым барабаном и колотил в него, отмечая изменения звука; в результате барабанная установка была расположена в коридоре. Партия Лорда на пианино «No One Came» была замедлена, затем ускорена на плёнке, реверсирована и перегружена в случайном порядке. Прифанкованая партия Блэкмора в «No No No», вероятно, навеяна Шугги Отисом (которым, по словам Гловера, вдохновлялся в те времена Ричи). Основой для «I’m Alone» (не вошедшей в альбом) послужил инструментал «Grabsplatter», записанный в ходе сессий In Rock; трек записали всего за час и свели к 5 часам утра.

Йэн Гиллан, в отличие от остальных членов группы, считает данный альбом классикой Deep Purple. Тем не менее, он заметил, что включение в альбом «Anyone’s Daughter» (в стиле кантри и с шутливой лирикой) было весёлой, но ошибкой («A good bit of fun, but a mistake»). Джон Лорд выделял несколько треков альбома, такие как «No No No» и «Fools», и особенно отметил игру Пейса в заглавной композиции.

В американскую, канадскую и японскую версии винилового релиза альбома вместо «Demon’s Eye» был включён трек «Strange Kind of Woman», выпущенный синглом в феврале 1971 года и поднявшийся до восьмого места в британских чартах. В первую неделю было продано 20 000 копий. Основа «Strange Kind of Woman» возникла в ходе двухнедельных репетиций в деревушке Вэлкомб, Девоншир, в декабре 1970 года; впоследствии её было решено выпустить синглом вместо «Freedom», отправившейся в архив.

Список композиций 
Авторы песен Джон Лорд, Ричи Блэкмор, Иэн Пейс, Роджер Гловер, Иэн Гиллан.
 «» — 3:25
 «No No No» — 6:54
 «Strange Kind of Woman» — 4:05 (США, Канада, Япония) / «Demon’s Eye» — 5:21 (Европа)
 «Anyone’s Daughter» — 4:43
 «» — 5:23
 «Fools» — 8:21
 «No One Came» — 6:28

Бонус-треки издания к 25-летнему юбилею альбома 
«Strange Kind of Woman» (a-side сингла, ремикс '96) — 4:07
«I’m Alone» (b-side сингла) — 3:08
«Freedom» — 3:37
«Slow Train» — 5:38
«Demon’s Eye» (ремикс '96) — 6:13
«The Noise Abatement Society Tapes» — 4:17
 «Midnight in Moscow»
 «Robin Hood»
 «William Tell»
«Fireball» (первый дубль; инструментал) — 4:09
«Backwards Piano» — 0:56
«No One Came» (ремикс '96) — 6:24

Участники записи 
 Иэн Гиллан — вокал;
 Ричи Блэкмор — гитара;
 Джон Лорд — клавишные;
 Роджер Гловер — бас-гитара;
 Иэн Пейс — ударные.

Сертификации

Дополнительные факты 
 В период репетиций для нового альбома Ричи Блэкмор со своей подружкой Венди начали практиковать сеансы «чёрной магии», доводя остальных членов группы до исступления. Однажды он ночью выломал топором дверь в номер Роджера Гловера, потому что тот отказался одолжить ему распятие для очередного «ритуала», в результате чего Гловер погнался за ним с ножкой от стула.
 Диск оказал большое влияние на будущего барабанщика группы Metallica Ларса Ульриха. Когда ему было около 10 лет, он посетил концерт Deep Purple и купил эту пластинку.

Примечания

Ссылки 
 Об альбоме «Fireball» на сайте www.deep-purple.net
 Об альбоме «Fireball» на сайте www.deeppurple.org
 Майк Торн: воспоминания о студийной работе над Fireball
 
 
 

Альбомы 1971 года
Альбомы Deep Purple
Хард-рок-альбомы
Альбомы Harvest Records
Альбомы, записанные на домашней студии
Альбомы, записанные на Olympic Sound Studios
Альбомы, спродюсированные Ричи Блэкмором